Плис:

 Плис ( от  — «волос») — хлопчатобумажная ткань из грубой пряжи, с ворсом, похожим на бархатный, род хлопчатобумажного бархата.
 ПЛИС — программируемая логическая интегральная схема (ПЛИС, ).

Персоналии 
 Плис, Иван Григорьевич (1919—2004) — Герой Советского Союза.
 Плис, Михаил Михайлович (1963) — советский и украинский самбист и дзюдоист.

См. также 
 Плисс